Mattō, ancienne ville du Japon, située dans la préfecture d'Ishikawa, dans la région du Chūbu, sur l'île de Honshū
 Júlio Matto, un ancien arbitre uruguayen de football